World Matchplay 2012 (darts)
 World Matchplay 2012 (golf)